Mistrzostwa świata w boksie 1978 odbywały się w dniach 6 - 20 maja 1978 roku w mieście Belgrad w Jugosławii.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty

Mistrzostwa świata w boksie
1978 w boksie